Перми́си () — село в Большеберезниковском районе Республики Мордовия. Административный центр Пермисского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Нерлейке в 13 км от районного центра и 25 км от железнодорожной станции Качелай, недалеко от реки Суры и озера Инерка.

Название 
Название села — антропоним, от дохристианского эрзянского имени Пермесь.

История 
Упоминается в «Книге письма и меры» Д. Пушечникова и А. Костяева (1624).

В «Списке населённых мест Симбирской губернии» (1863) Пермиси — деревня удельная из 216 дворов (2 032 чел.) Карсунского уезда. 

В 1863 году прихожанами построен деревянный храм. Престолов в нём три: главный (холодный) — в честь Покрова Пресвятые Богородицы и в приделах (теплый): в правом — во имя Живоначальной Троицы и в левом — в честь Богоявления Господня. На 1900 год прихожан в с. Пермисях (народ  мордва и  русские) в 472 дворах жило: 1436 м. и 1462 ж.; сверх того раскольников безпоповцев в 2 дворах — 5 м. и 2 ж. Земская школа существует с 1864 года. 

В 1935 году были созданы колхозы им. Парижской Коммуны и им. 16-го партсъезда, впоследствии укрупнённое хозяйство «50 лет Октября», с 2000 года — К(Ф)Х «Исток».

Инфраструктура 
Средняя школа, библиотека, Дом культуры, медпункт, отделение связи, магазин.

Население 

На 2001 год население составляло 566 человек.

Достопримечательности 
Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Известные жители

Уроженцы села 
М. С. Ошкин — Георгиевского кавалер.
И. С. Лемайкин — Герой Советского Союза.
В. Исляйкин — солист Московского театра оперетты.
А. Я. Дурнайкин — кандидат экономических наук.
Н. Ф. Майорова — журналист.

Примечания

Источник 

 Энциклопедия Мордовия, Е. Е. Учайкина. 
 Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. — Саранск, 1976.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов «Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г.», Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год, Симбирск.

Населённые пункты Большеберезниковского района